Sphaeronella är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Salensky 1868. Sphaeronella ingår i familjen Nicothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Sphaeronella